Whitcomb vagy Whitcombe:
 Amerikai Egyesült Államok
Whitcomb (Indiana)
Whitcomb (Washington)
Whitcomb (Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Whitcombe (Dorset)
Whitcombe (Somerset)